Le Pontet, commune française de la Savoie
 Le Pontet, commune française du Vaucluse

Homonymie de toponyme